Chalikosa steht für

einen Ort in Sambia

 Chalikosa (Sambia)

den Familiennamen folgender Personen:

 Sylvia Bambala Chalikosa (* 1964), sambische Politikerin